Shingo Kunieda era il campione in carica, ma non ha preso parte al torneo, poiché si è ritirato dal tennis professionistico .

Alfie Hewett ha conquistato il titolo, battendo in finale Tokito Oda con il punteggio di 6-3, 6-1.

Teste di serie 

  Alfie Hewett (campione)
  Gustavo Fernández (semifinale)

  Tokito Oda (finale)
  Joachim Gérard (primo turno)

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 Tabellone

Australian Open 2023